Герб города «Чистополя» — административного центра Чистопольского района Татарстана Российской Федерации.

Герб утверждён сессией Чистопольского городского Совета депутатов трудящихся в 1967 году.

Герб в Государственный геральдический регистр Российской Федерации не внесён.

Описание герба и его символики 

«Герб представляет собой геральдический щит, в верхней части которого на планке зелёного цвета серебром дано название города. Основное поле щита разделено по вертикали на 2 неравные части. В правой части на синем фоне дано изображение части шестерёнки серебряного цвета, внутри которой красный часовой циферблат с серебряными стрелками, ниже — изображение волн (серебро). В левой части на золотом фоне 2 серебряных колоса.

Символика герба — часовой механизм, колос, камская волна — основные направления экономики города и района».

История герба 

Первые упоминания о селе Чистое Поле появилось в летописях в конце XVII — начале XVIII века.

В 1781 году указом Екатерины II село Чистое Поле получило статус уездного города Чистополя Казанского наместничества и был утверждён герб города.

Герб Чистополя был составлен в департаменте Герольдии при Сенате под руководством герольдмейстера, действительного статского советника Волкова А. А.

Герб города был Высочайше утверждён 18 октября 1781 года императрицей Екатериной II вместе с другими гербами городов Казанского наместничества (ПСЗ, 1781, Закон № 15260)

Подлинное описание герба города Чистополя гласило:

«Золотой, клейменый четверикъ въ золотомъ полѣ, въ знакъ того, что въ семъ новомъ городѣ производится великій торгъ всякимъ хлѣбомъ».

В верхней части щита — герб Казанского наместничества: «Змий чёрный, под короною золотою Казанскою, крылья красные, поле белое».

В 1859 году, в период геральдической реформы Кёне, был разработан проект нового герба уездного города Чистополь (официально не утверждён):

«В зелёном щите серебряная „четверть“. В вольной части герб Казанской губернии. Щит увенчан серебряной стенчатой короной и окружён золотыми колосьями, соединёнными Александровской лентой».

В советский период герб Чистополя (1781 года) не использовался.

В 1967 году сессией Чистопольского городского Совета депутатов трудящихся был утверждён новый герб города Чистополя по проекту Ивана Павловича Романова и Евгения Андреевича Скороходова.

В 1994 году был выпущен значок с видоизмененным гербом Чистополя советского периода. В целом новая композиция повторяла герб 1967 года, но в вольной части был помещён герб Татарстана, и поменялась цветовая гамма рисунка циферблата часов и хлебных колосьев. (Герб в данном виде официально не утверждался).

В постсоветский период решения об отмене герба Чистополя 1967 года, а также о возрождении или восстановлении исторического герба города в качестве официального символа Чистополя, городскими властями не принимались. Поэтому, де-юре, можно считать, что официальным гербом Чистополя в настоящее время является герб, утверждённый в 1967 году.

24 января 2007 года решением № 13/3 Совета Чистопольского муниципального района был утверждён герб Чистопольского муниципального района.

За основу герба Чистопольского муниципального района был взят исторический герб уездного города Чистополь (1781 года).

См. также 
 Гербы населённых пунктов Республики Татарстан

Примечания

Литература 
 Винклер П. П. Гербы городов, губерний, областей и посадов Рос. империи, внесённые в Полн. собр. законов с 1649 по 1900 г. — М., 1990;
 О. Рево «Гербы городов Казанской губернии», журнал «Наука и жизнь» № 11, 1976.

Ссылки 
 История герба Чистополя

Ч
Чистополь
Чистополь
Гербы с изображением пшеничного колоса
Циферблат в геральдике